Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich – stowarzyszenie historyczno-kulturalne o charakterze genealogicznym z siedzibą w Warszawie, działające od 1996 r.

Działalność genealogiczna 
Członkowie Stowarzyszenia, Z. Wilk, M. Wójcik, J. Szuba, na podstawie dostępnych dokumentów opracowali w latach 90. wykaz osadników wojskowych zawierający ponad 10600 nazwisk osadników. Byli to żołnierze Wojska Polskiego zakwalifikowani po wojnie Polski z Rosją bolszewicką do bezpłatnego otrzymania ziemi we wschodnich województwach II RP (niektórzy nie zdążyli jej otrzymać przed 1923 z powodu wstrzymania akcji osadnictwa i otrzymali ją dopiero w okresie późniejszym, tj. po 1930). Imienny wykaz osadników przygotowano wg podziału administracyjnego (woj. wileńskie, woj. wołyńskie, woj. nowogródzkie, woj. poleskie, woj. białostockie), przyporządkowując nazwiska kolonistów do poszczególnych powiatów, gmin i miejscowości. W większości przy nazwiskach figurują stopnie wojskowe osadników.

Działalność statutowa 
 Ukazywanie prawdy historycznej o Kresach Wschodnich, będących przez stulecia przedmurzem chrześcijaństwa i terenem dziejowej misji Polski;
 Kultywowanie tradycji historycznych i patriotycznych wywodzących się z ziem kresowych;
 Nawiązywanie kontaktów z Polakami żyjącymi na Kresach, udzielanie im pomocy moralnej i materialnej, wymiana kulturalna z ich organizacjami;

 Upamiętnianie i dokumentowanie losów ludności polskiej na Kresach – szczególnie osadników wojskowych i cywilnych;
 Rozwijanie współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami związanymi z dziejami, tradycją i kulturą polską w kraju i za granicą.

Projekty stowarzyszenia 
 Wydawanie kwartalnika „Kresowe Stanice”, ukazującego się od 1997 roku. Dotychczas opublikowano 75 numerów, każdy w formacie A5 o objętości ok. 152 s. (redaktor naczelny – Janusz Szuba);
 Organizowanie co 2 lata Światowych Zjazdów Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Ostatni Zjazd odbył się w 2017 roku w Warszawie. Liczba uczestników około 100 osób;
 Gromadzenie dokumentów i fotografii, a także nagrań wspomnieniowych dotyczących historii osadnictwa na Kresach w latach II Rzeczypospolitej w ramach Cyfrowego Archiwum Osadnictwa;
 Sporządzenie wykazu imiennego rodzin osadniczych i mapy osad wojskowych na Kresach II RP.

Skład zarządu 
 Mieczysław Wójcik – prezes
 Jan Rudziński – I wiceprezes
 Janusz Szuba – II wiceprezes
 Michał Bronowicki – sekretarz
 Jadwiga Kot – skarbnik
 Bernard Malinowski – członek zarządu
 Czesław Skarżyński – członek zarządu
 Jan Zubelewicz – członek zarządu

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Stowarzyszenia

Osadnictwo wojskowe
Osadnicy Wojskowi i Cywilni Kresów Wschodnich
Stowarzyszenia w Warszawie